De Montenegrijnse voetbalclub FK Budućnost Podgorica speelt sinds 1995 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Budućnost Podgorica

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Montenegro
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Budućnost Podgorica
FK Budućnost Podgorica